Diana је једанаести студијски албум америчке певачице Дајане Рос, који је објављен 22. маја 1980. за издавачку кућу Motown.

Списак пјесама

Позиције на листама

Референце 

Албуми 1980.
Албуми Дајане Рос